Un hot rod est un type de voiture largement modifiée, principalement aux États-Unis.
 Hot Rod est un film américain réalisé par Lewis D. Collins en 1950.
 Hot Rod est un téléfilm américain réalisé par George Armitage en 1979.
 Hot Rod est un film américain réalisé par Akiva Schaffer en 2007.
 Hot Rod (magazine) est un magazine automobile américain.
 Hot Rod, un personnage de l'univers fictif des Transformers.

Voir aussi 
 Young Hot Rod, un rappeur américain.